Hany ist der Familienname folgender Personen:

 Doha Hany (* 1997), ägyptische Badmintonspielerin
 Ernst Hany (* 1958), deutscher Psychologe
 Mayar Hany (* 1997), ägyptische Squashspielerin
 Mohamed Hany (* 1996), ägyptischer Fußballspieler
 Noha Hany (* 2001), ägyptische Florettfechterin
 Salma Hany (* 1996), ägyptische Squashspielerin 
 Urs Hany (* 1955), Schweizer Politiker (CVP)

Siehe auch:
 Hani (Begriffsklärung)